На́дсон — фамилия:

 Надсон, Александр (1926—2015) — деятель Белорусской грекокатолической церкви.
 Надсон, Георгий Адамович (1867—1939) — русский и советский микробиолог, ботаник и генетик.
 Надсон, Жозе Феррейра (род. 1984) — бразильский футболист.
 Надсон, Семён Яковлевич (1862—1887) — русский поэт.